Brain Damage peut désigner :
 Brain damage, une chanson d'Eminem sortie en 1999 ;
 Brain Damage, une chanson du groupe rock Pink Floyd ;
 Brain Damage, une formation de dub créée en 1999 ;
 Brain Damage, un groupe de rock créé en 1977 ;
 Brain Damage, un film de Frank Henenlotter, dont le titre en français est Elmer le remue-méninges ;
 Brain Damage, un groupe de punk-rock créé en 1997, ayant publié deux albums : Merci la vie en 1998, et Breaking the Broadcasting en 2002 ;
 Marvin  Lambert (1977-2012), un catcheur américain.